Julien Benneteau e Nenad Zimonjić erano di detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Benneteau ha giocato con Michaël Llodra, ma sono stati sconfitti al primo turno da Jean-Julien Rojer e Horia Tecău. Zimonjić ha giocato con Daniel Nestor, ma sono stati sconfitti al primo turno da Juan Sebastián Cabal e David Marrero.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Samuel Groth e Leander Paes per 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)

Qualificati

  Jonathan Erlich /  Rajeev Ram (semifinale)

Wildcard

  Jared Donaldson /  Stefan Kozlov (primo turno)

  Steve Johnson /  Sam Querrey (semifinale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Jonathan Erlich /  Rajeev Ram (qualificati)

Qualificati
  Jonathan Erlich /  Rajeev Ram

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

ATP World Tour 2014
Citi Open 2014